Прва лига Француске у фудбалу 2007/08. била је 70. сезона Прве лиге Француске. Олимпик Лион је одбранио титулу и постао првак Француске седми пут заредом.

Табела

Најбољи стрелци

Спољашње везе 
 

Прва лига Француске у фудбалу
Сезона 2007/08. у европском фудбалу